Тони Къртис () е американски актьор.  Рожденото му име е Бърнард Шварц. Участвал е в над 120 филма, първият от които е от 1949.

Биография 
Къртис е роден в нюйоркския квартал Бронкс.

От началото на 80-те работи и като художник.

Бил е женен няколко пъти. Първата му съпруга е актрисата Джанет Лий, от която има дъщеря — актрисата Джейми Лий Къртис. През 60-те е бил женен и за актрисата Кристин Кауфман.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк